Posidonia steht für:

 Neptungräser, eine Gattung im Meer wachsender Wasserpflanzen
 Posidonia (Muschel), eine fossile Muschelgattung aus dem Karbon bis Jura
 Posidonia (Syros), Dorf auf der griechischen Insel Syros

Siehe auch:
 Poseidonia